Замкнутість
Алгебрична замкнутість
Замкнутість на продавці
Замкнутість (психологія)

Замкнутий
Замкнута множина
Замкнута формула
 Замкнутий многовид
Замкнений клас функцій алгебри логіки